! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 23001–23100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 23101–23200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 23201–23300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 23301–23400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 23401–23500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 23501–23600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 23601–23700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 23701–23800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 23801–23900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 23901–24000 [ editare]

Lista planetelor minore (023001-024000)